Vašková ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Vašková (* 1975), tschechische Tennisspielerin
 Miroslava Vašková (* 1986), tschechische Badmintonspielerin
 Silvia Vašková (* 1985), slowakische Fußballspielerin